Салимбене () — топоним и фамилия.
 Валле-Салимбене — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

 Салимбене Пармский (1221—ок. 1288) — итальянский монах-францисканец, автор исторических «Хроники».

См. также 
 Салимбени